Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Wernic (1829–1905) – polski pedagog, autor podręczników szkolnych i książek dla młodzieży
 Leon Wernic − polski lekarz dermatolog i wenerolog, eugenik
 Wiesław Wernic − polski pisarz, publicysta, prozaik